

Događaji 
 Partski vojskovođa Surena pobjeđuje Rimljane predvođene Markom Krasom u bitci kod Harana

Rođenja

Smrti